Oranier ist der Name:

 des Königshauses Oranien
 der politischen Partei der Anhänger des oranischen Königshauses, meist als Orangisten bezeichnet
 des Oranier-Ordens
 Oranier Küchentechnik